Посо́хин — русская фамилия. Известные носители:

 
 Посохин, Николай Григорьевич (1915—1993) — полковник, Герой Советского Союза.